De Europese kampioenschappen judo 1986 werden van 8 tot en met 11 mei 1986 gehouden in Belgrado, Joegoslavië.

Resultaten

Medailleklassement 

Europese kampioenschappen judo
Judo in 1986
Judo in Joegoslavië
Sportevenement in Belgrado
Judo